

События 

 Шотландские войска берут штурмом Роксборо и Стерлинг.
 1342—1352 — Папа Римский Климент VI (ок.1291-1352).
 1342—1382 — Король Венгрии Людовик (Лайош) I Анжуйский (1326—1382). Вассалами Венгрии становятся ряд итальянских государств, Венеция, Молдавия, Валахия.
 Восстание зилотов в Фессалонике.
 Иоанн Кантакузин с остатками армии укрылся в Сербии. Стефан Душан сначала хорошо принял его, но затем стал склоняться на другую сторону.
 1342—1355 — Хан Золотой Орды Джанибек, сын Узбек-хана.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1342 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1342 году

См. также